Jimmy Martin (golfer) (1924-2000), Amerikaans golfer
 Jimmy Martin (bluegrass), King of Bluegrass (1927-2005), Amerikaans bluegrass-muzikant
 Jimmy Martin (politicus) (1938-2019), politicus uit Alabama